Inussuerneq bezeichnet:
 Inussuerneq (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Inussuerneq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Inussuerneq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Inussuerneq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland